

Patronyme 

 Gaston Duffour (1875-1953), général français ;
 Jean-Pierre Duffour (1963-), auteur de bande dessinée français ;
 Michel Duffour (1940-), homme politique français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme